Caerostris je rod pajkov iz družine Araneidae. Imenujejo jih tudi drevesni pajki. Rodovno ime Caerostris je leta 1868 uvedel znani švedski arahnolog Tamerlan Thorell (1830-1901). Večina vrst živi jugovzhodni Afriki in Madagaskarju.

Taksonomija
Rod Caerostris je leta 1868 poimenoval Tamerlan Thorell, s tipsko vrsto Epeira mitralis Vinson, 1863, ki jo je Thorell z imenom Caerostris mitralis prestavil v rod Caerostris.  Do leta 2009 je bilo opisanih zgolj 11 vrst. Leta 2010 je bila opisana vrsta C. darwini , še nadaljnih šest vrst pa v letu 2015.  Dve od sedaj veljavnih vrst, C. sexcuspidata in C. sumatrana, bo verjetno treba razdeliti med več genetsko uniformnih vrst. 

V raziskavi, temelječi na molekularni filogenetiki, ki je zajemala 12 vrst rodu Caerostris, so pridobili filogenetsko drevo, prikazano spodaj. Analiza je pokazala, da vrste iz Afrike in Madagaskarja pripadajo monofiletski skupini.

Vrste
Trenutno so v arahnološkem katalogu "World Spider Catalog" veljavne in katalogizirane naslednje vrste:

Caerostris almae Gregorič, 2015 – Madagaskar
Caerostris bojani Gregorič, 2015 – Madagaskar
Caerostris corticosa Pocock, 1902 – Južna Afrika
Caerostris cowani Butler, 1882 – Madagaskar
Caerostris darwini Kuntner & Agnarsson, 2010 – Madagaskar
Caerostris ecclesiigera Butler, 1882 – Madagaskar
Caerostris extrusa Butler, 1882 – Madagaskar
Caerostris hirsuta (Simon, 1895) – Madagaskar
Caerostris indica Strand, 1915 – Mianmar
Caerostris linnaeus Gregorič, 2015 – Mozambik
Caerostris mayottensis Grasshoff, 1984 – Komoro
Caerostris mitralis (Vinson, 1863) (tipska vrsta) – osrednja Afrika, Madagaskar
Caerostris pero Gregorič, 2015 – Madagascar
Caerostris sexcuspidata (Fabricius, 1793) – Afrika, Madagaskar, Komoro, Aldabra
Caerostris sumatrana Strand, 1915 – Indija do Kitajska, Borneo
Caerostris tinamaze Gregorič, 2015 – Južna Afrika
Caerostris vicina (Blackwall, 1866) – osrednja, južna Africa
Caerostris wallacei Gregorič et al., 2015 – Madagaskar

Reference

Križevci
Taksoni, opisani leta 1868